Die boso Ladies Open Hechingen 2019 waren ein Tennisturnier für Damen in Hechingen. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 6. bis 11. August 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Hechingen